Ulica Sienna w Krakowie
 Ulica Sienna w Warszawie

Sienna